Brécy (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Brécy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia